Vaartpoort (Brussel), voormalige vaartpoort in Brussel
Vaartpoort (Leuven), voormalige vaartpoort in Leuven